Ахим Райхель (нем. Achim Reichel) (род. 28 января, 1944) – немецкий музыкант, композитор и продюсер из Гамбурга.

Его длительная карьера началась в период бума бит-музыки 1960-х годов, прошла сквозь краут-рок 1970-х годов, народную немецкую песню и традиционный рок. Райхель продолжает записывать альбомы и выступать с большими концертами по сей день.

Биография

The Rattles 
Ахим Райхель родился 28 января 1944 года в пригороде Гамбурга.

В 1960 году Райхель основал бит-группу The Rattles, в составе которой выступал в качестве вокалиста и гитариста. Эта группа наряду с The Lords стала ведущей бит-группой Германии того времени и даже гастролировала в 1963 году вместе с The Rolling Stones по Англии, а в 1966 году – с The Beatles по Германии. Вместе с группой Райхель выпустил несколько альбомов, среди них Twist im Star-Club Hamburg (1964), Liverpool Beat (1965) и Hurra! Die Rattles Kommen (1966).

В 1967 году Райхель был призван в армию, после чего группа распалась.

Wonderland Band 
После возвращения из армии Райхель создал группу психоделического попа Wonderland, дебютный сингл которой "Moscow" (1968) поднялся до 15 места в национальном хит-параде.

A.R. & Machines 
В конце 1960-х годов Райхель начал свой первый сольный музыкальный проект A.R & Machines. В музыкальном плане творчество группы стало звуковым музыкальным путешествием высочайшего уровня, построенным вокруг психоделической гитары со звуковыми эффектами эхо и дилэя.

Первый альбом Die Grüne Reise был выпущен в 1971 году совместно с Франком Досталом. Альбом предлагает амбициозное собрание спейс-роковых джемов с массой нестандартных аранжировок и электронных эффектов. Альбом предвосхитил краут-роковые гитарные кислотные трипы с минималистской электроникой таких артистов, как Мануэль Геттшинг.

Гитарные выбросы и странные фантазии первого альбома продолжают доминировать и на последующих полных вдохновения, хаоса и разнообразия альбомах Echo, A.R. 3, A.R. IV и Autovision, которые в целом представляют собой смесь гитарных звуковых пейзажей и песен психоделического попа. Сегодня творчество A.R & Machines сохраняет своё значение как образец создания высококлассным гипнотических спейс-эхо-гитарных открытий.

После пяти студийных альбомов Райхель решил оставить этот проект.

Середина 1970-х годов 
В 1975 году Райхель неожиданно выпустил альбом Dat Shanty Alb'm, шокирующе прямолинейную подборку матросских песен, что стало поворотом на 180 градусов от экспериментального стиля A.R. & Machines.

Впервые Райхель выпустил альбом как сольную работу и впервые запел по-немецки, что станет обычной практикой для его творчества в дальнейшем. Творчество Райхеля ушло в народную музыку, особенно, Севера Германии. В течение нескольких лет Райхель выпустил альбомы Klabautermann (1977) и Regenballade (1978), второй из которых получил высокую оценку критики.

Вскоре вместе с Франком Досталом Райхель организовал фирму грамзаписи Ahorn, целью которой было продвижение современных немецкоязычных групп. Также в середине и в конце 1970-х годов Райхель работал продюсером с такими группами, как Novalis, Kiev Stingl, Neil Landon и Emsland Hillbillies.

1980-е годы 
В начале 1980-х годов Райхель выпустил подряд три чисто роковых альбома на немецком языке, которые получили высокую оценку критики - Ungeschminkt (1980), Blues in Blond (1981) и Nachtexpress (1983). В 1982 и 1984 годах впервые за много лет Райхель совершил концертные туры в поддержку своих альбомов.

В 1983 году первый сольный хит Райхеля "Der Spieler" (с альбома Blues in Blond) попал в хит-парад телеканала ZDF, вслед за ней последовала песня "Boxer Kutte" с альбома Nachtexpress. В 1986 году Райхел выпустил альбом Eine Ewigkeit Unterwegs и вновь попал в хит-парад ZDF с хитом "Eine Ewigkeit Unterwegs." После ещё одного тура Райхель выпустил сольный альбом Fledermaus (1988), а затем воссоздал группу The Rattles для записи альбома Hot Wheels (1988). В 1989 году он выпустил сольный альбом Was Echtes, а в 1990 году – ещё один альбом The Rattles - Painted Warriors.

1990-е годы 
В 1990-е годы Райхель выпустил альбомы Melancholie und Sturmflut (1991), Wahre Liebe (1993), Oh Ha! (1996) и Entspann Dich (1999), а также достаточно успешные синглы - "Aloha Heya He" (1991), "Kuddel Daddel Du" (1992), "Auf der Rolltreppe" (1992), "Amazonen" (1993) и "Wahre Liebe" (1993). Его работы регулярно попадали в хит-парады. Райхель выпустил также концертный альбом Große Freiheit (1994), сборник лучших сольных песен Herz Ist Trumpf (1997), а также сборник лучших композиций A.R. & Machines под названием Echos aus Zeiten der Grünen Reise (1998).

2000-е годы 
В 2000-е годы Райхель выпустил альбом народной музыки Wilder Wassermann (2002), затем концертный альбом 100% Leben (2004), посвящённый его 60-летию, а также Volxlieder (2006), Все альбомы попали в чарты.

Дискография 
The Rattles
 Twist im Star-Club (1963)
 Twist-Time im Star-Club Hamburg (1964)
 Live im Star-Club Hamburg (1964)
 The Searchers meet the Rattles (1964)
 Rattles (1965)
 Star Club Show 1 (1966)
 Liverpool Beat (1966)
 Hot Wheels (1988)
 Painted Warrior (1990)

Wonderland Band
 Wonderland Band No.1

A.R. & Machines
 Die Grüne Reise (1971)
 Echo (1972)
 A.R. 3 (1972)
 A.R. IV (1973)
 Autovision (1974)

Сольные работы
 Dat Shanty Alb'm (1976)
 Klabautermann (1977)
 Regenballade (1977)
 Heiße Scheibe (1979)
 Ungeschminkt (1980)
 Eine Ewigkeit Unterwegs (1986)
 Fledermaus (1988)
 Melancholie Und Sturmflut (1991)
 Wahre Liebe (1993)
 Nachtexpress (1994)
 Oh Ha! (1996)
 Entspann Dich (1999)
 Wilder Wassermann (2002)
 100% Leben (2004)
 Volxlieder (2006)

Примечания

Ссылки 
 http://www.allmusic.com/artist/achim-reichel-mn0000495541
 http://www.progarchives.com/artist.asp?id=2547
 http://www.achimreichel.de/
 http://www.discogs.com/artist/Achim+Reichel#t=Releases_Albums&q=&p=1